Gnann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Gnann (* 1973), deutscher Schauspieler
 Emil Gnann (1887–nach 1966), deutscher Unternehmer
 Gerhard Gnann (* 1962), deutscher Kirchenmusiker und Musikpädagoge
 Hans Gnann (1958–2022), deutscher Sänger, Songwriter und Christ
 Vinzenz Gnann (1889–1980), deutscher Landrat